Spojení písmen T a D může mít různé významy:

TD 
 TD – kód ISO 3166-2 pro Čad

.td 
 .td – internetová doména nejvyššího řádu pro Čad